CDE steht als Abkürzung für:
 Centre for Development and Environment, ein Kompetenzzentrum der Universität Bern
 Commandement de l'espace, Weltraumkommando der französischen Streitkräfte
 Common Desktop Environment, eine Desktop-Umgebung für Unix-Systeme
 Common Data Environment, eine Projektplattform oder ein virtueller Projektraum 

CdE steht als Abkürzung für
 Club der Ehemaligen der Deutschen SchülerAkademie, Alumni-Organisation
 Conseil de l’Europe, siehe Europarat

CD&E steht als Abkürzung für:
 Concept Development & Experimentation (deutsch: „Konzeptentwicklung und deren experimentelle Überprüfung“), ein Element des Transformationsprozesses der Streitkräfte

Abkürzung